Bruno Formigoni (né en 1990), footballeur brésilien
 Roberto Formigoni (né en 1947), homme politique italien